Korkeakangas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korkeakangas (hed), Södra Österbotten, 
 Korkeakangas (kulle), Birkaland, Södra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar